Markant steht für:
 Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG, Handels- und Dienstleistungskooperation im Lebensmittelhandel
 Supermärkte der Markant Nordwest, die zur Bünting-Gruppe gehören
 Supermärkte der Fritz Feldmann, die zu Bartels-Langness gehören
 Markant (Tankstelle), Tankstellenmarke der Westfalen AG
 Markant (Schreibwaren), DDR-Schreibwarenmarke

Siehe auch: